Колпіно — село в Бабаєвському районі Вологодської області.
 Колпіно — місто в Росії, у складі Колпінського району Санкт-Петербургу.
 Колпіно (станція) — залізнична станція в місті Колпіно